Чемпионат подмандатной Палестины по шахматам 1945 — проходил в Тель-Авиве в клубе имени Эмануила Ласкера с 24 февраля по 21 апреля.

Сидят : Вместо Мандеьбаума(или Мандельбойма) на фото Фогель. Пооследний слева вместо неизвестный — Элиасберг. Стоят д/б вместо Фогель , Мандельбаум

Турнирная таблица

Литература 
 Palestine post, April 25, 1945, page 2.

Чемпионаты Израиля по шахматам
1945 год в шахматах